Свети Ахил се може односити на:

 Ахил Лариски, хришћански епископ у Лариси
 Свети Ахил, острво у Грчкој
 Ахил (Преспа), насеље у Грчкој у општини Преспа
 Црква Светог Ахилија у Ариљу, Србија